Doylestown kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Doylestown (Ohio)
Doylestown (Pennsylvania)
Doylestown (Wisconsin)